Ziegelmühle ist ein Orts- und Siedlungsplatzname:

 Ziegelmühle (Bühlerzell), Einzelanwesen im Wohnbezirk Heilberg der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ziegelmühle (Burgbernheim), Einöde der Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ziegelmühle (Maßbach), Einöde des Marktes Maßbach, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Ziegelmühle (Munningen), Einöde der Gemeinde Munningen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Ziegelmühle (Oberscheinfeld), Einöde des Marktes Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ziegelmühle (Obertrubach), Einöde der Gemeinde Obertrubach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Ziegelmühle (Rosengarten), Weiler in der Gemarkung Westheim der Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ziegelmühle (Treuchtlingen), Einöde der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Zieglmühle